Le reflux peut désigner :
 le jusant, la période qui suit le flux, en parlant de marée
 le reflux, une technique utilisée en chimie
 le reflux gastro-œsophagien, un terme de médecine et plus particulièrement de gastro-entérologie
 Reflux est un film de Patrick Le Gall sorti en 1982.